Las Anonas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Anonas, Jungapeo, 
 Las Anonas, Oaxaca, 
 Las Anonas, Tuzantla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar